Sinfonia n. 28 di Franz Joseph Haydn
 Sinfonia n. 28 di Wolfgang Amadeus Mozart